De 22ste editie van de Europacup I werd voor het eerst gewonnen door Liverpool FC in de finale tegen Borussia Mönchengladbach. Bayern München, de winnaar van de vorige 3 edities, werd in de kwartfinale gewipt door Dynamo Kiev. Het was nog maar de 2de keer dat een Engelse club de beker won, maar het was het begin van 6 opeenvolgende titels voor het land. Liverpool bereikte 5 finales in 9 jaar waarvan er 4 gewonnen werden.

Eerste ronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
 1976-77 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup I
Europacupvoetbal 1976/77